O Campeonato Carioca de Futebol Sub-20 de 2020 - Série B1 será a 14ª edição da Segunda Divisão sub 20 do futebol no Rio de Janeiro. A disputa é organizada pela Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FERJ).

Regulamento 

No primeiro turno, as equipes de um grupo enfrentaram as do outro. No segundo turno, as equipes se enfrentaram dentro do próprio grupo. Em ambos os turnos, os 2 (dois) avançaram para a Semi final, em jogo único. Os vencedores passaram para a final, também em jogo único, com mando de campo sorteado. Os campeões de cada turnos fazem a final da competição. Se 1 (uma) equipe vencer os 2 (dois) turnos será declarada Campeã.

Critérios de desempate 
Para o desempate entre duas ou mais equipes segue-se a ordem definida abaixo:
 Número de vitórias
 Saldo de gols
 Gols marcados
 Número de cartões amarelos e vermelhos
 Sorteio

Participantes

Primeiro Turno (Taça Santos Dumont)

Grupo A 

Legenda:  Vitória do mandante —  Vitória do visitante —  Empate

Grupo B 

Legenda:  Vitória do mandante —  Vitória do visitante —  Empate

Fase final

Campeão

Segundo Turno (Taça Corcovado)

Grupo A 

Legenda:  Vitória do mandante —  Vitória do visitante —  Empate

Grupo B 

Legenda:  Vitória do mandante —  Vitória do visitante —  Empate

Fase final

Campeão

Classificação Geral

Ver também 
 Campeonato Carioca de Futebol Sub-20 de 2020
 Campeonato Carioca de Futebol Sub-20 de 2020 - Série B2
 Campeonato Carioca de Futebol Sub-20 de 2020 - Série C

Campeonato Carioca de Futebol de 2020